Лю Ся:

 Лю Ся (род. 1961) — китайский поэт, художник, фотохудожник.
 Лю Ся (род. 1979) — китайская дзюдоистка.